Диа́стола ( «растяжение, расширение, разрежение») — фонетическое явление в античном стихе; удлинение краткого слога metri causa (по требованию метра); то же, что эктазис. Например, в  может быть удлинён дифтонг ; в  может быть удлинён второй слог (см. , Hor.  II XIII 17), что даст возможность произнести стопу как не как трохей , но как спондей .

В силлабо-тоническом стихосложении диастолой называют произношение ударного слога как неударного, то есть его атонацию, например:

 Час бли́зок; мо́жет бы́ть, увы́,
 Меня́ не бу́дет — бу́дьте вы́.

 (Пушкин В. Л., Экспромт на прощание с друзьями…)

Противоположность диастоле — систола: сжатие долгого слога в позиции короткого.

Литература 

 
 

Античная метрика
Метрика
Фонетика